En zoologie, la Servante (Dysauxes ancilla) est un papillon de la famille des Erebidae ;
 en économie domestique, la servante est une employée domestique (cf. domesticité) ;
 en milieu hospitalier français, servante ou servante de salle est un terme — en usage jusqu'au premières décennies du XXe siècle et désormais désuet — pour désigner le personnel féminin de service ou d'assistance domestique au malade ou à l'aliéné, dit personnel secondaire à partir de 1861, plus rarement personnel subalterne (1901) ou inférieur. Ce personnel se confondait avec le personnel soignant jusqu'à l'introduction du terme aide-soignante;
 en cuisine:
la servante est un ustensile qu'on accrochait à la crémaillère pour y poser un récipient à cuire dépourvu d'anse ;
la servante est une table sur roulettes pour amener les plats de service à table ;
 en illusionnisme, la servante est un accessoire de prestidigitation ;
 en mécanique d'atelier, la servante est un meuble roulant permettant de transporter ses outils (comme une boîte à outils) ;
 au théâtre, la servante est une veilleuse ;

Homonymie